А́луксненский край (; ) — административно-территориальная единица на северо-востоке Латвии, в регионе Видземе. Край состоит из 15 волостей и города Алуксне, который является центром края. Население на 1 января 2010 года составило  человек. Площадь края — 1699,8 км².

Край был образован 1 июля 2009 года из большей части упразднённого Алуксненского района (из остальной части района был создан Апский край).

Население 
По состоянию на 2020 год по данным центрального статистического управления численность населения края составляла 13 895 человек. По состоянию на 2020 год доля населения старше 65 лет в структуре населения края составляла 22% населения (3 057 человек), а доля населения младше 14 лет составляла 14,4% (2 001 человек).
На 1 января 2010 года население составило  человек (14 января 2009 года — ).

Национальный состав 
Национальный состав населения Алуксненского края на 1 января 2010 года распределён таким образом:

Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года распределён таким образом:

Территориальное деление 
 Алсвикская волость ()
 город Алуксне ()
 Аннинская волость ()
 Вецлайценская волость ()
 Зелтинская волость ()
 Зиемерская волость ()
 Илзенская волость ()
 Калнцемпская волость ()
 Лиепнинская волость ()
 Малиенская волость ()
 Малупская волость ()
 Маркалненская волость ()
 Педедзенская волость ()
 Яуналуксненская волость ()
 Яунаннинская волость ()
 Яунлайценская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Алуксненского края